Osoby o tym nazwisku:
 Dorota Ryl – polska samorządowiec i urzędniczka
 Elżbieta Ryl-Górska – polska śpiewaczka operetkowa i pedagog
 Henryk Ryl – polski reżyser teatru lalek, dramaturg
 Janusz Ryl-Krystianowski – polski lalkarz, reżyser teatralny
 Wiktor Ryl – polski wojskowy lotnik i kolarz